

Geografia
Kearns – località dello Utah, Stati Uniti

Persone
Allen Kearns – attore e cantante canadese
Joseph Kearns – attore statunitense
Mike Kearns – cestista statunitense
Phil Kearns – rugbista australiano
Robert W. Kearns – inventore statunitense
Tommy Kearns – cestista statunitense